O Iate Clube de Santos é uma das maiores instituições náuticas do Brasil, com sedes no Guarujá, Ilhabela, Paraty, Angra dos Reis e São Paulo. Curiosamente não possui sede em Santos.

História 
O clube foi fundado em 1947 por um grupo de pessoas preocupadas em encontrar um lugar seguro para guardar suas embarcações. A reunião de fundação ocorreu no Palacete de Dona Veridiana, atual sede do clube em São Paulo desde 2008, na Avenida Higienópolis, 18. Na época, a residência pertencia a Jorge da Silva Prado, bisneto de Dona Veridiana, que foi o primeiro comodoro do ICS.

O Iate Clube de Santos é uma associação esportiva sem intuito econômico, que tem o objetivo de promover e divulgar a mentalidade marinheira. Mas sua missão não se restringe apenas a guardar com segurança as embarcações de seus associados. Em suas 5 sedes são desenvolvidas atividades, esportivas, sociais e culturais aproximando seus sócios das práticas náuticas e da consciência sobre o meio-ambiente marinho.

Ligações externas 
 Página do clube

Santos
Clubes esportivos fundados em 1947
Clubes de iatismo
Consolação (distrito de São Paulo)